Гаранин — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Гаранин, Алексей Дмитриевич (1921—1943) — советский лётчик-бомбардировщик, Герой Советского Союза.
 Гаранин, Анатолий Сергеевич (1912—1989) — советский фотограф.

В, Г 
 
 Гаранин, Владимир Иванович (1920—1969) — Герой Советского Союза.
 Гаранин, Георгий Семёнович (1913—1998) — советский оружейник.

И

М 
 Гаранин, Михаил Михайлович (1896 — после 1936) — русский военный лётчик.

Н

С 
 Гаранин, Сергей Григорьевич (род. 1958) — российский учёный-физик.
 Гаранин, Степан Николаевич (1898—1950) — полковник госбезопасности, в 1937—1938 гг. — начальник Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря (Севвостлага).

Ю 
 Гаранин, Юрий Алексеевич (род. 1995) — российский хоккеист с мячом.



См. также